Hans Glas ist der Name folgender Personen:

* Hans Glas (Unternehmer) (1890–1969), deutscher Unternehmer
 Hans Glas (Architekt) (1892–nach 1960), österreichischer Architekt 
 Hans J. Glas (* 1937), deutscher Maler und Zeichner

Siehe auch:
 Hans Glas GmbH, deutscher Landmaschinen- und Kraftfahrzeughersteller